Plaats in Indonesië
 Sindangheula (Pabuaran), een plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam
 Sindangheula (Banjarharjo), een plaats in het bestuurlijke gebied Brebes in de provincie Midden-Java